Public School steht für:

 Public School (Vereinigtes Königreich), Schultyp in Großbritannien
 Schule in öffentlicher Trägerschaft in den Vereinigten Staaten und Australien